Ecdicio è un nome che compare in diversi contesti:

Ecdicio – prefetto dell'Egitto tra il 362 e il 363.
Ecdicio Avito – un aristocratico e senatore dell'Impero romano di origine gallo-romana, magister militum praesentalis tra il 474 e il 475
Ecdicio – L'amico che ospitò, poi tradì e uccise Edobico (411).